Kiki ist der Name folgender Orte:
 Kiki (Niger), Dorf in der Gemeinde Makalondi in Niger

Kiki ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Maori Kiki (1931–1993), Pathologe und Politiker aus Papua-Neuguinea
 David Kiki (* 1993), beninischer Fußballspieler
 Kirin Kiki (1943–2018), japanische Film- und Fernsehschauspielerin

Kiki ist der Vorname oder Spitzname folgender Personen:
 Kiki, Kampfname von Natércia Martins (* 1980), osttimoresische Polizistin
 Kiki Bertens (* 1991), niederländische Tennisspielerin
 Kiki Camarena, Spitzname von Enrique Camarena (1947–1985), US-amerikanischer Agent der DEA
 Kiki Cutter (* 1949), US-amerikanische Skirennläuferin
 Kiki Dee (* 1947), britische Sängerin und Songwriterin
 Kiki Dimoula (1931–2020), griechische Dichterin
 Kiki Kogelnik (1935–1997), österreichische Künstlerin
 Kiki Maeder (* 1981), Schweizer Moderatorin und Schauspielerin
 Kiki de Montparnasse, Künstlername von Alice Prin (1901–1953), französische Sängerin, Schauspielerin, Modell und Malerin
 Kiki Sauer (* 1965), deutsche Musikerin und Texterin

Kiki als Filmtitel:
 Kiki (1926), US-amerikanischer Stummfilm
 Kiki (1931), US-amerikanischer Spielfilm
 Kiki (1932), französisch-deutscher Film
 Kiki (2016), schwedisch-amerikanischer Dokumentarfilm

Kiki steht des Weiteren für:
 Kiki the Cyber Squirrel, das Maskottchen des Zeichenprogramms Krita, siehe Krita#Maskottchen

K¡K¡ steht für:
 K¡K¡, ein Album des Rappers Nimo

Siehe auch:
 Kikis kleiner Lieferservice
 Chichi
 Keke